Соревнования по кёрлингу на зимних Олимпийских играх 2022 года проводились в Пекинском национальном плавательном комплексе со 2 по 20 февраля. Соревнования по кёрлингу среди мужских и женских команд были включены в олимпийскую программу в восьмой раз, соревнования среди смешанных пар проводились во второй раз.
В каждом из мужских, женских и смешанных парных соревнований соревновались десять стран. Всего для участия в кёрлинге была выделена квота на 120 человек (60 человек каждого пола), что на четыре больше, чем на Зимних Олимпийских играх 2018 года.

Календарь

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Медалисты

Результаты

Мужчины

Женщины

Смешанные пары

Квалификация

Примечания

Ссылки 
 
 Олимпийский турнир на официальном сайте Всемирной федерации кёрлинга
 
 Результаты на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга (мужской турнир) 
 Результаты на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга (женский турнир) 
 Результаты на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга (турнир смешанных пар) 

Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 2022